«СКИФ-Ордабасы» — бывший казахстанский футбольный клуб из Шымкента. Участник первых пяти чемпионатов Казахстана. Представлял Академию физической культуры.  Инициатором создания футбольного клуба был ректор местного педагогического института физической культуры - Мардан Сапарбаев, в 1996 году он был убит киллером. После этого из-за нехватки финансирования клуб прекратил существование.

Названия 
 1992 — «CКИФ-Арсенал»;
 1992—1996 — «СКИФ-Ордабасы»

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Казахстана по футболу:1992
 Финалист Кубок Казахстана по футболу:1995

Статистика

Известные игроки 
 Канат Мусатаев
 Сергей Когай

Примечания

Ссылки 
 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФУТБОЛА города ШЫМКЕНТА
 Профиль на сайте footballfacts.ru

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Спортивные клубы Шымкента